Баягантайский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Баягантайский наслег — в Томпонском районе Республики Саха (Якутия).
 Баягантайский наслег — в Усть-Алданском улусе Республики Саха (Якутия).